Lora steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Eleonore
 eine Variante des weiblichen Vornamens Hannelore

Familienname:
 Alfred Lora (1931–2018), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Arrigo Lora Totino (1928–2016), italienischer Pionier der Klangkunst, Lautpoesie und der Konkreten Poesie
 Jhilmar Lora (* 2000), peruanischer Fußballspieler
 José de Jesús Lora (1923–2013), dominikanischer Geiger
 Miguel Lora (* 1961), kolumbianischer Boxer
 Ñico Lora (Francisco Antonio Lora Cabrera; 1880–1971), dominikanischer Musiker und Komponist

Vorname:
 Lora Grigorjewna Jakowlewa (* 1932), russische Schachspielerin und Weltmeisterin im Fernschach
 Lora Ontl (* 1999), kroatische Leichtathletin

Künstlername:
 Lora Logic (* 1960), britische Musikerin
 Lora (Sängerin) (* 1982), rumänische Sängerin

Rundfunk:
 Lokalradio als Abkürzung
 Radio LoRa in Zürich, ältestes freies Radio der Schweiz
 LORA München, ein freies Radio in München, umgangssprachlich auch Radio Lora

Technik:
 LORA (Rakete), israelische Kurzstreckenrakete
 LoRa (Übertragungsverfahren), ein proprietäres Kommunikationsprotokoll für Funkverbindungen mit großer Reichweite (Long-Range)

Weiteres:
 Lora (Wein), ein billiger Wein der Antike
 Kleine Lora (), eine Schnecke aus der Familie der Kegelschnecken, siehe Treppengiebelchen

Siehe auch:
 Lohra (Begriffsklärung)
 Lore (Begriffsklärung)

Abkürzung